«Parla con me» () — сингл известного итальянского певца и композитора Эроса Рамаццотти, который был выпущен 24 апреля 2009 года. Песня написана самим Рамаццотти, в соавторстве с  и Аделио Кольиати, с которыми он также написал и свои предыдущие хиты — «Cose della vita», «Un Altra Te» и другие.

Это первый сингл из студийного альбома Эроса «Ali e radici». Существует также версия и на испанском языке — «Dímelo a mí».

Сингл 
«Поговори со мной» был выпущен на CD 24 апреля 2009 года, и стал доступен для скачивания и радиоэфира в тот же день. Рамаццотти заявил, что с помощью данной песни он попытался завести диалог с молодым поколением.

Видеоклип 
Музыкальное видео было снято  в Лос-Анджелесе, а премьера на сайте «La Repubblica» состоялась 27 апреля 2009 года. Видео рассказывает о нескольких персонажах, которые общаются только с помощью текстовых сообщений или электронной почты, даже когда находятся очень близко друг к другу. Между ними ходит Эрос и исполняет свою песню. Видео заканчивается показом телефона в луже, который некая девушка выкинула в середине клипа.

Хит-парады

Италия

Другие страны

Источники

Примечания

Ссылки 
 «Parla con me» на YouTube;
 Официальный сайт Эроса Рамаццотти.

Синглы 2009 года
Песни Италии
Песни на итальянском языке
Песни 2009 года
Музыкальные видео по алфавиту
Синглы Эроса Рамазотти